Dangelsdorf bezeichnet

 Dangelsdorf (Wald), Gemeindeteil der Gemeinde Wald (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Dangelsdorf (Görzke), Ortsteil der Gemeinde Görzke, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Dangelsdorf (Wüstung), Wüstung mit einer Kirchenruine (Typ Dangelsdorf) nördlich des gleichnamigen neueren Dorfes Dangelsdorf, Ortsteil der Gemeinde Görzke